NGC 3442 (другие обозначения — UGC 6001, MK 418, ZWG 184.34, KUG 1050+341, IRAS10503+3410, PGC 32679) — спиральная галактика (Sa) в созвездии Малого Льва. Открыта Эдуардом Стефаном в 1884 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика имеет довольно высокую долю пыли в её межзвёздном газе и высокую эффективность звездообразования: характерное время исчерпания газа в галактике составляет 2 миллиарда лет. Темп звездообразования составляет 1,07  в год.

Галактика NGC 3442 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3442 в группу также входят NGC 3381, NGC 3395, NGC 3396, NGC 3424, NGC 3430, PGC 32631, UGC 5934 и UGC 5990.

Примечания 

 

3442
Малый Лев (созвездие)